Skoryky (ukrainisch ; russische Entsprechung /Skoriki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Skoryky (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Skoryky (Ternopil)